Burgersberg ist der Name folgender Orte:

 Burgersberg (Biederbach), Ortsteil von Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Burgersberg (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich